«В Крыму́ не всегда́ ле́то» — советский художественный фильм о российском революционере и советском партийном деятеле Дмитрии Ульянове.

Сюжет 

Историко-биографическая картина, рассказывающая о младшем брате Ленина — Дмитрии, который руководил становлением советского курортного здравоохранения в Крыму после Гражданской войны.

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Виллен Новак
 Сценаристы — Игорь Болгарин, Виктор Смирнов
 Оператор — Вадим Авлошенко
 Композитор — Владислав Кладницкий
 Художник-постановщик — Лариса Токарева

В ролях 
  — Дмитрий Ульянов
 Юрий Каюров — Владимир Ленин
 Нора Грякалова — Розалия Землячка
 Валерий Баринов — Юрий Гавен
 Борис Быстров — Бела Кун
 Тарас Денисенко — Озорнов
 Ульмас Алиходжаев — Салямов
 Михаил Жигалов — Аргинский
 Николай Гринько — Гордей Филиппович Нащёкин
 Александр Лазарев — Николай Семашко
 Андрей Ростоцкий — Карельцев
 Инара Слуцка — Александра Фёдоровна
 Евгений Лазарев — Максимилиан Волошин
 Юрий Заборовский — Евгений Станиславович Дзерновский
 Игорь Богодух — Вениамин Борисович Арш
 Сергей Балабанов — Иван Папанин
 Анатолий Васильев — Микола Андреевич Шевченко (озвучивал Алексей Золотницкий) Литература 
 Домашняя синематека. Отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — ISBN 5-900902-05-6
 Стишова Елена.'' Не всё вкусно, что полезно. // Советский экран. 1988. № 4.

Ссылки 
 «В Крыму не всегда лето» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
  на официальном канале Одесской киностудии

Фильмы-биографии СССР
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы СССР 1987 года
Фильмы на русском языке
Фильмы о Крыме